Mars ima danes več pomenov:

 Mars, planet
 Mars, rimski bog
 program sond Mars, vesoljski program pristajalnih sond in orbiterjev Sovjetske zveze
 Računalnik Mars družbe Systems Concepts
 Mars (skupina), ameriška no wave glasbena skupina iz New Yorka
MARRS, ameriški glasbeni producent elektronske glasbe?
 sladica Mars sladka paličica družbe Mars, Incorporated. 
 Mars (šifra) je bločna šifra MARS.
 Mars, Incorporated slaščičarska družba
 Mars, občina v francoskem departmaju Ardèche
 Mars, občina v francoskem departmaju Gard

Zunanje povezave